Хваленка (хвалёнка) может означать:
 Хваленка — бывшее село в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
 Хваленка — карточный термин.